Lucernaire peut faire référence à :
 Lucernaire, une prière liturgique ;
 Lucernaire, un centre culturel de Paris.
 Stauroméduses ou « lucernaires », sont un ordre de cnidaires du sous-embranchement des médusozoaires.